Рожков Павел:
 Рожков, Павел Алексеевич (род. 1957) — деятель советского и российского спорта, первый вице-президент Паралимпийского комитета России.
 Рожков, Павел Андреевич (род. 1986) — российский футболист.